Henri Van Effenterre, né le  à Paris et mort le , est un archéologue de l’école française d’Athènes ;
Micheline Van Effenterre , archéologue et numismate française née en 1915 et morte en 2012, femme du précédent ;
Joële van Effenterre est une réalisatrice et chef-monteuse française, née le  ;
Bertrand Van Effenterre est un réalisateur français de cinéma et de télévision, né le  à Paris.
Patronyme français